Светла́на Алекса́ндровна Кузнецо́ва:
 Кузнецова, Светлана Александровна (род. 1985) — российская теннисистка.
 Кузнецова, Светлана Александровна (1934—1988) — советская поэтесса и переводчик.